Wielhorski est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme

Mikhaïl Vielgorski (1788-1856), compositeur polonais

Homonymie de patronyme